Střední Morava může označovat:
 střední část Moravy v Česku, kde se nachází
 rozhraní územního Severomoravského a Jihomoravského kraje (vznik 1960)
 samosprávný Olomoucký kraj a část Zlínského kraje (vznik 2000)
 region soudržnosti Střední Morava
 Střední Morava (časopis) – odborný časopis
 druhou část toku Mlýnského potoka, ramene řeky Moravy